Gezellen van de Groene Tent (Gent)
Gezellen van de Groene Tent (Luik)